Het ATP-toernooi van Houston 2005 (met de officiële naam US Men's Clay Court Championships) werd gespeeld van 18 t/m 24 april 2005. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Westside Tennis Club in de Amerikaanse stad Houston.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Houston
ATP-toernooi van Houston